Tinubu ist der Name folgender Personen:

 Bola Tinubu (* 1952), nigerianischer Politiker (APC)
 Bola Tinubu (Anwältin) (* 1966/1967), nigerianische Anwältin und Aktivistin gegen Kindesmissbrauch 
 Efunroye Tinubu (Madam Tinubu; um 1805–1887), Yoruba-Unternehmerin
 Oluremi Tinubu (* 1960), nigerianische Politikerin (APC)